

Informatica 
 x64 – tipo di estensione verso una architettura a 64 bit dell'architettura originaria X86
 Windows XP Professional x64 Edition del 2005 – sistema operativo

Altro 
 Progetto X64 – progetto della Renault da cui è nata la Renault Mégane

Pagine di disambiguazione